Томас Луис Ханна (, 21 ноября 1928 — 29 июля 1990)  —  автор системы физических упражнений, известной как «Соматическое обучение по методу Ханны», автор термина «соматика».

Биография 
В 1958 году Ханна Томас получил докторскую степень в области философии и богословия Чикагского университета, после чего начал преподавать в различных колледжах — сначала в колледже Холлинс (Роанок, штат Вирджиния), затем, в качестве приглашённого преподавателя, в Университете Северной Каролины и Университете Дьюка (Северная Каролина). Он также читал лекции и занимался исследовательской работой в Париже, Брюсселе и Майнце (Германия). В 1965 году Ханна стал деканом факультета философии Флоридского университета. В этот период он также изучал неврологию в медицинской школе.

В 1973 году Ханна переехал в Сан-Франциско, где стал руководителем аспирантуры Института гуманистической психологии (в настоящее время —Университет Сэйбрука). Ещё в начале 1970-х он познакомился с израильским физиком Моше Фельденкрайзом, чьи теории и наработки был созвучны его собственной «философии тела». Будучи руководителем аспирантуры, Ханна организовал первую в США программу обучения по методу Фельденкрайза, длившуюся с 1975 по 1977 год. Параллельно он также преподавал в «Новатовском институте соматических исследований и обучения», созданном им в 1975 году. Ханна продолжал свои исследования и сотрудничество с Фельденкрайзом на протяжении многих лет.

Томас Ханна трагически погиб в автокатастрофе 29 июля 1990 года. После его смерти его авторскими методиками и учебными программами продолжают заниматься «Новатовский институт соматических исследований и обучения» (Элионор Крисвелл-Ханна), «Институт соматических систем» (Стивен Аронштейн), «Институт соматических исследований и развития» (Лоуренс Голд) и «Институт соматического обучения Ингла» (Брайан Ингл).

Библиография 
Томас Ханна — автор восьми книжных публикаций. Его работа «Соматика: возрождение контроля ума над движением, гибкостью и здоровьем» была опубликована на английском, французском, немецком, русском, венгерском и испанском языках. В своей книге «Охваченные восстанием тела: Учебник соматического мышления» () Ханна подробно описал своё видение философии тела.

Собственный метод 
Объединив свой опыт в изучении богословия, философии и нейронаук, Томас Ханна пришёл к идее, что все события жизни приводят к «физическим паттернам в теле человека».

«Соматическое обучение по методу Ханны» () — системa физического обучения, разработанная им на основе метода Фельденкрайза. Занимаясь по этому методу с людьми различного возраста, Ханна вёл наблюдения за характерными проблемами, связанными с осанкой. Он заметил, что определенные процедуры помогают восстановить управление мышцами, которые держат позвоночник в неправильном положении и ограничивают диапазон движения. Приёмы своей работы, направленной на усиление осознанного контроля над физиологическими процессами, Ханна оформил как собственное «соматическое обучение по методу Ханны».

Соматическое обучение Ханны — продолжение серии открытий, сделанных различными учеными в результате исследования физиологических последствий стресса (Ганс Селье), соматического развития / взросления (A.F. Frazier), теории педагогики и двигательного обучения (Моше Фельденкрайз и др.), изложенное в практических клинических методиках, которые быстро улучшают функционирование тела. Методы соматического переобучения используют способность мозга постоянно развиваться (нейропластичность) для уменьшения или же устранения воздействий остаточной памяти о тех травмах или стрессах, которые являлись причиной непроизвольных паттернов мышечного напряжения (которые вызывают боль и ограничивают подвижность) и искажения образа своего тела (изменение движений и осанки).

Ханна нашел определение этим остаточным явлениям при помощи термина сенсомоторная амнезия (СМА): потеря памяти о том, как свободно и скоординировано двигаться, а также потеря способности это делать. Такая потеря памяти проявляется как физиологическая память стресса и/или травмы, которая замещает здоровые функциональные паттерны — и меняет мышечную / двигательную память и её работу. Эти изменения и потеря контроля являются составляющими „амнезии“.

С точки зрения физиологии способ выполнения соматических упражнений активизирует и объединяет сенсорные и моторные области коры головного мозга, вовлеченные в движение и восприятие ощущений. Активация коры головного мозга, таким образом, создает для нашего восприятия более полное и четкое, с „более высоким разрешением“ изображение тела (то есть с большим количеством сенсорных контрольных точек по всей амплитуде движения). Благодаря этому лучше воспринимаемому изображению развивается способность контролировать мышцы более четко и плавно (появляются точность, скорость и изящество). При этом уменьшается вероятность мышечных судорог и спазмов, а состояние нейромускульной системы все больше и больше приближается к естественному состоянию покоя.

Через практику соматики обретается возможность нейтрализовать стресс и последствия травм, обрести более качественный мышечный контроль, улучшить координацию и увеличить амплитуду движений, ощутить больше энергии в теле, исправить осанку и т. п.

Клиническое соматическое обучение развивает здоровую мышечную и двигательную память, преимущественно при помощи движений и обучения, основанного на ощущениях, используя паттерн физиологического действия относящийся к потягиванию (пандикуляции) для создания длительных функциональных улучшений за короткий период времени.

В клиническом соматическом обучении используется активный подход «преподаватель-ученик», а не пассивный — «врач-пациент». Изучив конкретную ситуацию клиента и внимательно обследовав его, преподаватель проводит клиническое занятие. Осваивая и выполняя специально подобранные движения в зависимости от местоположения боли, мышечного зажима или нарушения осанки, занимающийся концентрируется на ощущениях, которые возникают в определенных мышцах или группах мышц. Таким образом, он развивает в себе более яркое физическое понимание, улучшает способность управлять собственными движениями и контролировать мышечное напряжение. Всё это позволяет за короткое время достичь значительного улучшения физического состояния, качества движений тела, осанки и внешнего вида в целом.

См. также 
 Моше Фельденкрайз
 Двигательный стереотип
 Проприоцепция

Литература 
 Hanna, Thomas L. (1970). Bodies in Revolt: A Primer in Somatic Thinking. Holt, Rinehart and Winston.
 Hanna, Thomas L. (1970). Explorers of humankind. Harper & Row.
 Hanna, Thomas L. (1993). The Body of Life: Creating New Pathways for Sensory Awareness and Fluid Movement. Inner Traditions/Bear.
 Hanna, Thomas L. (1987). Somatics: Reawakening the Mind’s Control of Movement, Flexibility, and Health. Da Capo Press. ISBN 0-7382-0957-0.
 Перевод на русский язык: Томас Ханна. Соматика: возрождение контроля ума над движением, гибкостью и здоровьем.
 Hanna, Thomas L. (1991). Letters from Fred: A Novel. Freeperson Press.
Hanna, Thomas L. (1995). What is Somatics?» In Don Hanlon Johnson, ed., Bone, Breath and Gesture. 341-53. Berkeley: North Atlantic.

Дополнительная литература 
 Damasio, Antonio R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam.
 Damasio, Antonio R. (1999). The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt.
 Damasio, Antonio R. (2003). Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain. New York: Harcourt.
 Felman, Shoshana. (1980/2003). The Scandal of the Speaking Body: Don Juan With J. L. Austin, or Seduction in Two Languages. Translated by Catherine Porter. Stanford: Stanford University Press.
 Robinson, Douglas. (1991). The Translator’s Turn. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.
 Robinson, Douglas. (1996). Translation and Taboo. DeKalb: Northern Illinois University Press.
 Robinson, Douglas. (2003). Performative Linguistics: Speaking and Translating as Doing Things With Words. London and New York: Routledge.
 Robinson, Douglas. (2008). Estrangement and the Somatics of Literature: Tolstoy, Shklovsky, Brecht. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 Robinson, Douglas. (2011). Translation and the Problem of Sway. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 Robinson, Douglas. (2012). First-Year Writing and the Somatic Exchange. New York: Hampton.
 Robinson, Douglas. (2013). Displacement and the Somatics of Postcolonial Culture. Columbus: Ohio State University Press, forthcoming.
 Sellers-Young, Barbara. (2002). «Breath, Perception, and Action: The Body and Critical Thinking.» Consciousness, Literature and the Arts 3.2 (August).
 Sellers-Young, Barbara (1998) «Somatic Processes: Convergence of Theory and Practice» Theatre Topics 8/2 (September 1998) 173—187.
 Sellers-Young, Barbara (1999) «Technique and the Embodied Actor» Theatre Research International 24/1 (Spring 199) 89-102. Sellers-Young, Barbara (2008) «Consciousness, Contemplation and the Academy» Consciousness, Literature and the Arts, 9/1 (April) 1-15.
 Sellers-Young, Barbara (2013) «Stillness in Motion — Motion in Stillness: Contemplative Practice and the Performing Arts», Embodied Consciousness — Performance Technologies, New York: Palgrave.
 Slingerland, Edward G. (2005). «Conceptual Blending, Somatic Marking, and Normativity: A Case Example from Ancient China.» Cognitive Linguistics 16.3: 557—584.
 Slingerland, Edward G., Eric Blanchard and Lyn Boyd-Judson. (2007). «Collision with China: Conceptual Metaphor Analysis, Somatic Marking, and the EP3 Incident.» International Studies Quarterly 51: 53-77.
 Stanislavski, Konstantin. (1961/1989). Creating a Role. Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. London and New York: Routledge.

Литература о методе соматического обучения Ханны 

 Criswell-Hanna, Eleanor. (1985). Biofeedback & Somatics: Toward Personal Evolution. Freeperson Press.
 Criswell-Hanna, Eleanor. (1989). How Yoga Works: Introduction to Somatic Yoga. Freeperson Press.
 Criswell-Hanna, Eleanor. (2010). CRAM's Introduction to Surface Electromyography, Jones & Bartlett Learning; 2 edition.
 Jim Dreaver. (1997). Somatic Technique: A Simplified Method of Releasing Chronically Tight Muscles and Enhancing Mind/body Awareness. Kendall Hunt Pub Co.

 Gold, Lawrence. (1997). Handbook of Assisted Pandiculation. Self-published.
 Gold, Lawrence. (1999). Guidebook of Somatic Transformational Exercises. Self-published.
 Gold, Lawrence. (2001). Body Meditations. Self-published.
 Gold, Lawrence. (2004). Deeper Lovemaking: Move Freely, Enhance Your Sensuality, and Prolong Your Intimate Occasions. Self-published.
 Gold, Lawrence. (2010). Magic of Somatics. Self-published.
 Gold, Lawrence. (2010). Free Yourself from Back Pain. Self-published.
 Craig Williamson. (2007). Muscular Retraining for Pain-Free Living: A Practical Approach to Eliminating Chronic Back Pain, Tendonitis, Neck and Shoulder Tension, and Repetitive Stress Injuries. Trumpeter.
 Noreen Owens. (2009). Where Comfort Hides. Xlibris. 
 John Loupos. (2011). The Sustainable You: Somatics and the Myth of Aging. Langdon Street Press.
 Martha Peterson. (2011). Move Without Pain. Dragon Door Publications.
 James Knight. (2012). Gentle Yoga through Somatic Exploration Workbook. Self-published.
 Graeme Lynn.  (2015). Manner of Action: Understanding and Practicing The Alexander Technique, The Feldenkrais Method and the Hatha Yoga, as Methods of Somatic Learning. Branden Books.

 Warren (St. Pierre), Sarah. (2015). Why We’re in Pain: Why chronic musculoskeletal pain occurs - and how it can be prevented, alleviated and eliminated with Clinical Somatic Education. Self-published.
 Warren (St. Pierre), Sarah. (2019). The Pain Relief Secret: How to Retrain Your Nervous System, Heal Your Body, and Overcome Chronic Pain. TCK Publishing.

 Hill, Suresha. (2016). Somatic Intelligence: What Every Body is Dying for You To Know. One Sky Productions.
 Hill, Suresha. (2016). Somatic Intelligence: The Conversation Every Body Wants to Have with You. One Sky Productions.
 Hill, Suresha. (2018). Opposing Gravity: How to Recognize and Recover from Head Injuries. One Sky Productions.

Публикации

Примечания 

Деятели альтернативной медицины
Соматика
Выпускники Техасского христианского университета